Kabinett Steinbrecher steht für:

 Kabinett Steinbrecher I
 Kabinett Steinbrecher II